Sokolec :

Toponyme 
 Sokolec (Grande-Pologne), localité polonaise
 Sokolec (Basse-Silésie), localité polonaise
 Sokoleč, commune du district de Nymburk, dans la région de Bohême-Centrale, en Tchéquie
 Ipeľský Sokolec, village de Slovaquie